Piłkarski turniej w Meksyku 1985- turniej towarzyski w Meksyku zorganizowano w 1985 roku i stanowił przygotowanie jego uczestników do Mundialu w Meksyku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje: gospodarzy, Węgier, Algierii i Korei Południowej.

Tabela końcowa 

 
Zwycięzcą turnieju w Meksyku 1985 została reprezentacja Meksyku.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Meksyku
1985 w piłce nożnej
1985 w Meksyku